Markéta Navarrská je jméno těchto navarrských princezen:

 Markéta Navarrská (1128–1183)
dcera navarrského krále Garcíi VI. a manželka sicilského krále Viléma I.
 Markéta († 1306)
dcera navarrského krále Theobalda I. a manželka hraběte Bedřicha Lotrinského
 Markéta Navarrská (1492–1549), provdaná navarrská královna a spisovatelka
dcera hraběte Karla z Angoulême a manželka navarrského krále Jindřicha II.